Universität Yokohama bezeichnet:
 die Staatliche Universität Yokohama
 die Städtische Universität Yokohama
 die Tōin-Universität Yokohama